Осор:
Топонимы
 Осор - муниципалитет в Испании
 Осор - город в Хорватии на острове Црес

Фамилия
 Oсор, Уланхуцгетынн (рjl. 1921) -монгольский артист драмы. Заслуженный артист МНР.